André Pelletier peut faire référence à :
 André Pelletier (1898-?), député de l'Union nationale de Témiscouata à l'Assemblée législative du Québec ;
 André Pelletier (1902-1985), jésuite français, historien de l'Antiquité juive ;
 André Pelletier (1937-), maître de conférence à l'université Lumière Lyon 2, historien, archéologue ;
 André Pelletier (1941-), député péquiste d'Abitibi-Est à l'Assemblée nationale du Québec.